Het seizoen 1990/91 van de Belgische Tweede klasse ging van start in september 1989 en de reguliere competitie eindigde in mei 1990. Racing White Daring Molenbeek werd kampioen. KRC Genk promoveerde via de eindronde.

Naamswijzigingen
 K. Sint-Niklase SK fuseerde met R. Excelsior AC Sint-Niklaas en werd K. Sint-Niklase SK Excelsior.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste klasse voor de start van het seizoen:
 Racing White Daring Molenbeek
 KRC Genk

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Derde klasse voor de start van het seizoen:
 K. Sint-Niklase SK (kampioen in Derde Klasse A)
 KFC Zwarte Leeuw (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste klasse op het eind van het seizoen:
 Racing White Daring Molenbeek (kampioen)
 KRC Genk (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden op het eind van het seizoen naar Derde klasse:
 RFC Sérésien
 K. Berchem Sport

Eindstand

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, EP: eindronde voor promotie, ED: eindronde voor degradatie D: degradatie

Eindronde voor promotie

Referenties
 

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2